L’Isle kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 L'Isle-sur-la-Sorgue, kommun, departementet Vaucluse i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur,

Schweiz 
 L'Isle, kommun i kantonen Vaud

Robotskapade Frankrikeförgreningar